World Seniors Championship 2017 – nierankingowy turniej snookerowy. W Mistrzostwach Świata Seniorów brać mogą udział zawodnicy, którzy ukończyli 40. rok życia, a od tegorocznej edycji zastrzeżono, że nie mogą w nich brać udziału zawodnicy występujący w Main Tourze. Zawody zostały rozegrane w dniach 22-24 marca 2017 w Baths Hall w Scunthorpe.

Nagrody 
 Zwycięzca – 10 000 £
 II miejsce – 3000 £
 Półfinalista – 1500 £
 Ćwierćfinalista – 500 £

 Najwyższy break turnieju – 500 £

Łączna pula nagród – 18 500 £

Zawodnicy

Rozstawieni

Kwalifikanci

Drabinka turniejowa 
Źródło:

Breaki 50+ fazy głównej turnieju

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Nierankingowe turnieje snookerowe
2017 w Anglii